Dianagruppe steht für:
 Dianagruppe (Breslau)
 Dianagruppe (Wien)